Bâcu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bâcu (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Bâcu (Iași), Dorf im Kreis Iași